Squire is Engels voor schildknaap en kan verder verwijzen naar:
 Squire (album), een muziekalbum van de Engelse singer-songwriter Alan Hull
 Squire (Ford), een voormalig Brits model van het automerk Ford
 Squire Car Manufacturing Company, een voormalige Britse autofabrikant
 "Squire Petrick's Lady", een kortverhaal van de Engelse schrijver Thomas Hardy

Personen 
Familienaam
 Chris Squire (1948-2015), Brits basgitarist en zanger
 Jeff Squire (1951), Welsh rugbyspeler
 John Collings Squire (1884-1958), Brits dichter, schrijver, historicus en redacteur
 John Squire (1962), Engels muzikant
 Watson C. Squire (1838-1926), Amerikaans militair en politicus
 William Henry Squire (1871-1963), Brits componist en cellist
 William Squire (1917-1989), Welsh acteur

Voor- of bijnaam
 Jaime Alguersuari (1990), bijgenaamd DJ Squire, Spaans Formule 1-coureur en diskjockey
 Squire Gersh (1913-1983), Amerikaans jazz-tubaïst en contrabassist